Faresin ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Faresin (1914–2003), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Guiratinga
 Gianni Faresin (* 1965), italienischer Radrennfahrer

Faresin bezeichnet:
 Faresin Industries, italienischer Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen